Dracaena — научное название двух родов живых организмов:
 Каймановые ящерицы — род южноамериканских ящериц из семейства тейид;
 Драцена — род растений семейства Спаржевые.
Поскольку ботанический род  находится в юрисдикции Международного кодекса ботанической номенклатуры, а зоологический род  — в юрисдикции Международного кодекса зоологической номенклатуры, эти названия не являются таксономическими омонимами и к ним не должна применяться процедура устранения омонимии.